

Localidades 
Canadá
 Johnstown (Nova Escócia)
 Johnstown (Ontário)
 Johnstown em Quinte West

Irlanda
Johnstown (Dublin)
Johnstown (Condado de Kildare)
Johnstown (Condado de Kilkenny)
Johnstown (Townland)

Estados Unidos
 Johnstown (Colorado)
 o meteorito Johnstown de 1924, caiu no Colorado.
 Johnstown (Atlanta), um antigo bairro de Atlanta, Geórgia
 Johnstown (Indiana)
 Johnstown (Maryland)
 Johnstown (Nebraska), uma aldeia no Condado de Brown
 Johnstown (Nova Iorque)
 Johnstown (Vila de Nova Iorque)
 Johnstown (Ohio)
 Johnstown (Pensilvânia)
Enchente de Johnstown
 Johnstown (Condado de Polk)
 Johnstown (Condado de Rock)
 Johnstown (Comunidade de Wisconsin), uma comunidade não incorporada
 Johnstown Center (Wisconsin), uma comunidade não incorporada
 Johnstown (Wyoming)
 Johnstown Township (Michigan)
 Johnstown Township (Dakota do Norte)

País de Gales
Johnstown (Wrexham)
Johnstown (Carmarthenshire)

Desambiguações de topônimos